

Œuvres 

 Les Fêtes galantes (1698), opéra-ballet d'Henry Desmarest ;
 Fêtes galantes (1869), recueil de poèmes de Paul Verlaine ;
 Les Fêtes galantes (1904), cycle de mélodies de Claude Debussy ;
 Les Fêtes galantes (1966), film réalisé par René Clair ;
 Les Fêtes galantes (2005), roman de Michel Peyramaure.

Autres 
 Fête galante, genre pictural créé par Antoine Watteau (1684-1721).
 Fête Galante, un opéra composé par Ethel Smyth.